Lu ou Lü ou Lû ou LU peut faire référence à :

Patronyme 

 Annette Lu (1944-), femme politique taïwanaise ;
 Christian Lu (1951), artiste peintre français d'origine chinoise ;
 Edward Tsang Lu (1963-), physicien et astronaute américain ;
 Marie Lu (1984-), romancière américaine pour jeunes lecteurs.
 Lu Jun Hong (1953-2021), bouddhiste australien ;
 Lu Huihui (1989-), lanceuse de javelot chinoise ;
 Lu Miaoyi (20010-), joueuse d'échecs chinoise ;
 Lu Shao-hsuan (1994-), coureur cycliste taïwanais ;
 Lu Wenfu (1928-2005), écrivain chinois ;
 Lu Xiaojun (1984-), haltérophile chinois ;
 Lu Xun (183-245), tacticien chinois du royaume de Wu ;
 Lu Xun (1881-1936), écrivain chinois ;
 Lu Yen-hsun (1983-), joueur de tennis taïwanais ;
 Lu Zhengcao (1905-2009), général chinois.

Pseudonyme 

  (1985-), acteur, chanteur et compositeur taïwanais ;
 Saint Lu (1984-), chanteuse autrichienne.

Toponyme 

 Lu, État chinois de la période des Printemps et des Automnes  ;
 Xian de Lu, subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Mont Lu, montagne de Chine ;
 Lu, commune italienne de la province d’Alexandrie ;
 Lü, commune suisse du canton des Grisons ;
 Lû, ancienne commune française du Val-d'Oise, aujourd'hui réunie à Bray-et-Lû.

Code 
 LU, code du canton suisse de Lucerne, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; voir ISO 3166-2:CH.
 LU, code de la province de Lugo, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 .lu, code de pays du Luxembourg, selon la liste des domaines Internet de premier niveau.
 LU, code du Luxembourg, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Symbole et abréviation 
 Lu, symbole chimique du lutécium ;
 Lu ou Lǔ, abréviation de la province de Shandong de la République populaire de Chine (d’après l’ancien État de Lu) ;
 LU, acronyme de Lefèvre-Utile, marque française de biscuits et produits céréaliers. Aujourd'hui, la société LU France appartient à Mondelez International ;
 Le Lieu unique, une scène nationale de Nantes (France), qui occupe l'ancienne usine Lefèvre-Utile ;
 Décomposition LU (pour « décomposition Low Up »), méthode de décomposition de matrices en mathématiques.

Divers 
 lu, transcription en pinyin de nombreux mots chinois ; en particulier, le lu (la « voie ») est une forme d’entraînement martial par répétition de mouvements (voir tao) ;
 LU, magazine de l'entre-deux-guerres lancé par Lucien Vogel.

Symbole
Code
Code de canton suisse
Patronyme chinois
Symbole chimique